Run to You (Bryan Adams), een nummer uit 1984 van de Canadese zanger Bryan Adams
 Run to You (Whitney Houston), een nummer uit 1993 van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston
 Run to You (Roxette), een nummer uit 1994 van de Zweedse popgroep Roxette
 Run to You (Tom Gregory), een nummer uit 2017 van de Britse acteur/zanger Tom Gregory